«Джей в Голливуде» (; дословно — «Сумасшествие как метод») — американский комедийный криминальный фильм, режиссёрский дебют Джейсона Мьюза. В США фильм вышел 2 августа 2019 года. В России фильм вышел в цифровом релизе 24 октября 2019 года.

Сюжет 

Джейсону Мьюзу надоело быть типичным актёром. Следуя совету своего приятеля, он читает книгу о необычном методе актёрского мастерства. Джейсон, следуя этой методике, доводит себя до безумия и становится серийным убийцей.

В ролях

Примечания 

Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы об актёрах
Фильмы о Лос-Анджелесе
Фильмы США 2019 года
Фильмы о Голливуде